Чемпионат Бразилии 2017 — Серия А () — 62-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу с момента его основания.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Интернасьонал», «Фигейренсе», «Санта-Круз» и «Америка Минейро». Их заменили «Атлетико Гоияниенсе», «Аваи», «Васко да Гама» и «Баия», занявшие соответственно места с 1-го по 4-е в Серии B 2016.

Серия A

Команды 

В дополнение к основным стадионам, в чемпионате использовались восемь резервных арен, на которых команды могли проводить матчи в случае наказания (и обязательства провести игру на нейтральном поле) или в коммерческих целях.

Турнирная таблица 

1«Крузейро» и «Гремио» получили места в Кубке Либертадорес 2018 благодаря победам в Кубке Бразилии 2017 и Кубке Либертадорес 2017 соответственно.

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Статистика

Бомбардиры

Хет-трики

Серия B

Серия C

Группа A

Группа B 

Участники полуфиналов вышли в Серию B.

Серия D 

Все полуфиналисты турнира вышли в Серию C 2018.

Переходы команд между дивизионами

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии на сайте cbf.com.br
 Чемпионат Бразилии на RSSSF
 Статистика чемпионата на soccerway.com

Бразилия
Спорт в Бразилии в 2017 году
2017